Universiteitsmuseum (Groningen)
 Universiteitsmuseum (Utrecht)
 Universiteitsmuseum (Amsterdam)
 Academisch Historisch Museum (Leiden)